Allgaierhof ist der Name folgender Orte:

 Allgaierhof (Eberhardzell), Ortsteil von Eberhardzell im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Allgaierhof (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg